Сбекал има више значења:

 Сбекал (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сбекал (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику